Ю́лия Васи́льева: Васильева, Юлия Ивановна (род. 1987) — российская легкоатлетка.
 Васильева, Юлия Олеговна (род. 1978) — российская синхронистка.